Monte Circeo – promontorio del Tirreno
 Parco nazionale del Circeo – area naturale protetta sull'omonimo promontorio
 Massacro del Circeo
 Circeo – nome di una varietà di vini DOC prodotti in provincia di Latina
 Circeo bianco
 Circeo rosato
 Circeo rosso
 Circeo rosso novello
 Circeo Sangiovese
 Circeo Sangiovese rosato
 Circeo Trebbiano
 Circeo, regia di Andrea Molaioli - miniserie televisiva, 6 episodi (2022)